Hrušov può riferirsi a diversi comuni.

Repubblica Ceca 
 Hrušov, comune del distretto di Mladá Boleslav
 Hrušov, quartiere di Ostrava

Slovacchia 
 Hrušov, comune del distretto di Rožňava, nella regione di Košice
 Hrušov, comune del distretto di Veľký Krtíš, nella regione di Banská Bystrica